Avery Johnson peut désigner :
 Avery Johnson (1965-), joueur américain de basket-ball ;
 Sergent Avery Johnson, personnage fictif du jeu vidéo Halo.